Демьянково  — деревня в Смоленской области России, в Сафоновском районе. Население – 4 жителя (2007 год) . Расположена в центральной части области в 2 км к юго-востоку от города Сафонова, в 6 км южнее автодороги . В 3 км севернее от деревни железнодорожная станция Сафоново	 на линии Москва — Минск. Входит в состав Пушкинского сельского поселения.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в сентябре 1941 года, освобождена в 1943 году.

Примечания 

Населённые пункты Сафоновского района